Чемпиона́т Литовской ССР по футбо́лу 1968 го́да () — 47-й розыгрыш чемпионата Литвы по футболу.

Итоговая таблица

Ссылки 
 История чемпионатов Литвы по футболу на RSSSF

Футбол в СССР в 1968 году
1968 год в Литве
Чемпионат Литвы по футболу